Конститусьйон (департамент) - Департамент провінції Санта-Фе, Аргентина.
 Конститусьйон (Уругвай) — місто в Уругваї.
 Конститусьйон (Чилі) — місто в Чилі.